Список эпизодов американского телесериала «Сверхъестественное».

Обзор сезонов

Сезоны

Сезон 1 (2005–2006)

Сезон 2 (2006–2007)

Сезон 3 (2007–2008)

Сезон 4 (2008–2009)

Сезон 5 (2009–2010)

Сезон 6 (2010–2011)

Сезон 7 (2011–2012)

Сезон 8 (2012–2013)

Сезон 9 (2013–2014)

Специальный выпуск (2014)

Сезон 10 (2014–2015)

Сезон 11 (2015–2016)

Сезон 12 (2016–2017)

Сезон 13 (2017–2018)

Сезон 14 (2018–2019)

Сезон 15 (2019–2020)

Релизы на DVD и Blu-ray

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт